Anno Domini — d.C., depois de Cristo
Augustin Pyrame de Candolle — DC., abreviatura para indicá-lo como autoridade de um nome botânico
Congregação dos Padres da Doutrina Cristã — congregação religiosa da Igreja Católica Apostólica Romana
Corrente contínua — (em inglês: direct current)
Diário Catarinense —  jornal de Santa Catarina, Brasil
Domain controller — um tipo de servidor da Microsoft
600 — em numeração romana
Washington, D.C. (Distrito de Colúmbia) — capital dos Estados Unidos
Democracia Cristã (Brasil) — partido político brasileiro, o antigo PSDC
DC Comics — editora de quadrinhos e mídia relacionadas dos Estados Unidos
Destiny's Child — banda dos Estados Unidos
Sega Dreamcast — último videogame lançado pela SEGA

Desambiguações de siglas